Невё () — фамилия.
Известные носители:

 Невё, Жинетт (1919—1949) — французская скрипачка.
 Невё, Патрис (род. 1954) — французский футболист и тренер.
 Невё, Пий Эжен (1877—1946) — епископ Римско-католической Церкви, первый Апостольский администратор Москвы.

См. также 
 Неве, Фелипе де — испанский губернатор обеих Калифорний с 1777 г. по 1782 г.